Por Gabriel de la Fuente puede referirse a:

 Gabriel de la Fuente Acuña, abogado y político chileno.
 Gabriel de la Fuente Cortés, agricultor y político chileno.